Crosses — четвертий студійний альбом гурту Zornik, що вийшов 13 травня 2007 року. Усі пісні написані Koen Buyse.

Список пісень 

Lost and Found
Black Hope Shot Down
The Backseat
Sad She Said
All of This Revisited
Fed Up
Fear in America
Straight to the Bone
There She Goes
Go/No
Get Whatever You Want
I Will Never Be This Way

Посилання 
 http://www.discogs.com  
Музичні альбоми 2007
Рок-альбоми
Альбоми Zornik